Berlebach steht für:

 Berlebach (Unternehmen), Hersteller von Stativen, Eschenholz, Sachsen
 Berlebach (Gemeinde Markt Hartmannsdorf), Ortsteil von Markt Hartmannsdorf, Bezirk Weiz, Steiermark